Le coup du tiroir est une combinaison du jeu de dames dans laquelle le placement du premier chaînon d'une rafle entraîne une prise-reprise qui écarte un pion gênant du chemin de rafle.

C'est ce mouvement de va-et-vient, ouvrant la structure de pions adverse, qui a donné son appellation à ce coup. Cette dénomination, attestée en 1945, est toutefois antérieure.

Principe du coup du tiroir 

Le coup du tiroir est à la fois un coup de mazette et une forme particulière du coup de la trappe. Ce thème combinatoire est très fréquent dans les situations d'enchaînement de l'aile droite.

La mise en place du premier chaînon de la rafle provoque un échange de pions qui va écarter le pion adverse gênant et faire apparaître le chemin de rafle. Dans sa forme la plus simple, il y a un choix de prise. Voir animation. L'idée principale réside ici dans le chassé-croisé  ou cisaillement 28-22 et surtout 26x17, mais le coup peut se présenter ailleurs sur le damier.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

tiroir